Mund steht für:

 Mund, die Körperhöhle und die ihn umgebenden Weichteile im Kopf, die den obersten Teil des Verdauungstrakts bildet
 Mund VS, das Schweizer Safran-Dorf in der Gemeinde Naters, Bezirk Brig, im deutschsprachigen Teil des Kantons Wallis
 Mund (Familienname), deutscher Familienname

MUND steht als Abkürzung für:
 Medienunabhängiger Nachrichtendienst, ein linker Onlinedienst in Österreich, der als Medium der Protestbewegung gegen die Regierungskoalition aus ÖVP und FPÖ gegründet wurde 

Siehe auch:
 Mundt
 Munt (Begriffsklärung)

MUND